

Codici 
 TIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tippi (Etiopia)

Altro 
 Tiê – una cantautrice brasiliana
 Tie – un album del 2014 di Ninni Poijärvi
 Tie-break – una forma abbreviata del gioco, introdotta per la prima volta nel tennis ma utilizzato anche in altri sport come nella pallavolo
 TIE (Guerre stellari) – una serie di mezzi militari presente nell'universo fantascientifico di Guerre stellari